Marcel Lefebvre (1905-1991), prélat et missionnaire catholique français, fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
 Marcel Lefebvre (1941-2022), producteur et scénariste québécois.